Orendáin steht für:

 Orendáin (Baskenland), eine Gemeinde in der Provinz Gipuzkoa in der spanischen Autonomen Region Baskenland

Orendáin ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Bautista de Orendáin (1683–1734), spanischer Politiker und Ministerpräsident